1402 км, 1402-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 населённые пункты
Железнодорожная Будка 1402-й км — населенный пункт в составе Краснокамского городского округа в Пермском крае России
 железная дорога

 1402 км — пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 659963